Panamerikanska mästerskapet i landhockey för herrar 2000 var den första upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades på Kuba.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till elfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad 15 december 2017.

2000
2000 i Kuba
Sportåret 2000
Internationella sportevenemang i Kuba
Landhockey i Kuba